Афанасій Затвірник (з Ближніх печер) (12 століття) — православний святий. Чернець Печерського монастиря. Преподобний.
 Афанасій Затвірник (з Дальніх печер) (13 століття) — православний святий, чернець Печерського монастиря. Преподобний.